Ил (, Ilos) може да се отнася за:

В гръцката митология:
 Ил, син на Трос и първият цар на Троя
 Ил, син на Дардан и Батия (или Арисба), заселва се в Илирия
 Ил, син на Мермер и внук на Язон и Медея

Други:
 Ил († 488), византийски военачалник
 Ил (река), река във Франция
 ил. – илюстрация
 Ил – серия от самолети, проектирани в КБ Илюшин
 ИЛ – списание по литература

Вижте също 
 Ило